Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod е поредица книги на Бастиан Сик, които се занимават по забавен начин с области в граматиката, правописа, пунктуацията и тромави употреби в немския език. Заглавието на книгата е препратка към лингвистичния феномен в някои немски диалекти при формирането на съществителни фрази, показващи притежание. В тези диалекти съществителното, което в стандартния немски език ще бъде в генитив, е заменено от съществително в дателния падеж. Например, вместо das Buch des Mannes (книгата на мъжа), се казва dem Mann(e) sein Buch (на мъжа неговата книга) или das Buch vom Mann (книгата на мъжа).

Така, заглавието Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (буквално дативът е на генитива неговата смърт) е диалектен вариант на Der Dativ ist der Tod des Genitivs (или Der Dativ ist des Genitivs Tod), което може да се преведе като „дативът е смъртта на генитива“.

Книги 
 Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod – Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2004, ISBN 3-462-03448-0 (аудокнига: ISBN 3-89813-400-8)
 Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, Folge 2 – Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2005, ISBN 3-462-03606-8 (аудокнига: ISBN 3-89813-445-8)
 Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 3 – Noch mehr aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. Kiepenheuer und Witsch, Köln November 2006, ISBN 3-462-03742-0 (аудокнига: ISBN 3-89813-566-7)
 Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 4 – Das Allerneueste aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2009, ISBN 3-462-04164-9
 Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 5. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2013, ISBN 978-3-462-04495-9 (аудокнига: ISBN 978-3-86231-273-3)
 Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 6. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2015, ISBN 978-3-462-04803-2

Немска граматика